Витал, Матеус (род. 1998) — бразильский футболист, полузащитник.
 Витал, Хаим (1543—1620) — каббалист, поэт, оказал значительное влияние на развитие поздней каббалы.

См. также 
 Vital